Matvejchuka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Matvejchuka, 
 Matvejchuka (dal), 

Robotskapade Antarktisförgreningar